Jean-Jacques Akpa-Akpro – calciatore classe 1983
 Jean-Louis Akpa-Akpro – calciatore classe 1985
 Jean-Daniel Akpa-Akpro – calciatore classe 1992